Ларош или Лярош () — французская фамилия.
 Ларош, Ги (1921—1989) — французский модельер, основатель одноимённой компании.
 Ларош, Герман Августович (1845—1904) — русский музыковед, музыкальный критик, профессор Московской консерватории.
 Ларош, Мари-Франс (род. 1980) — канадская кёрлингистка.
 Ларош, Раймонда де (1888—1919) — баронесса.
 Ларош, София фон (урождённая Гутерман фон Гутерсхофен; 1730—1807) — немецкая писательница эпохи Просвещения, писавшая сентиментальные романы.
 Лярош, Филипп (в монашестве Михаил; 1943—2022) — иерарх Украинской православной церкви Киевского Патриархата, писатель, историк, богослов.
 Ларош, Франсуа (1775—1823) — французский генерал.
 Ларош, Эмманюэль (1914—1991) — французский лингвист